Daye bezeichnet:

 eine chinesische Stadt, siehe Daye

Daye ist der Familienname folgender Personen:

 Austin Daye (* 1988), US-amerikanischer Basketballspieler
 Irene Daye (1918–1971), US-amerikanische Jazzsängerin
 Lucky Daye (* 1985), US-amerikanischer R&B-Musiker